Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766), géographe français ;
 Didier Robert de Vaugondy (1723-1786), son fils, géographe français.